Comitatul Armstrong, conform originalului din limba engleză, Armstrong County, este numele a două comitate existente și al unuia defunct din Statele Unite ale Americii

Comitate existente 
 Comitatul Armstrong, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Armstrong, statul  -- (Categorie și format)

Fost comitat 
 Comitatul Armstrong, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Armstrong (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii